

Religió 
 Cos de Crist en llatí.
 Festivitat del Corpus Christi, una festivitat cristiana, o una solemnitat per honorar el cos de Crist.

Indrets 
 Corpus Christi (Texas)
 Badia de Corpus Christi
 Corpus Christi International Airport
 Districte Escolar Independent de Corpus Christi
 Naval Air Station Corpus Christi
 Dues bases de la Marina dels Estats Units d'Amèrica porten aquest nom;
 USS Corpus Christi (PF-44), a Tacoma, per a fragates
 USS City of Corpus Christi (SSN-705), a Los Angeles, per a submarins
 Corpus Christi (Paraguai)
 Corpus Christi (Tamaulipas)
 Corpus Christi, un barri del  a Brașov, Hongria
 Corpus Christi, una àrea del  a Bjarmaland

Institucions educatives

Universitats 
 Corpus Christi College (Cambridge)
 Corpus Christi College (Oxford)
 Texas A&M University–Corpus Christi

Altres institucions educatives 
 Corpus Christi Catholic College (Leeds), West Yorkshire, Gran Bretanya
 Corpus Christi Catholic High School (Wollongong), New South Wales, Austràlia
 Corpus Christi Catholic Secondary School (Burlington), Ontario
 Corpus Christi College (Melbourne), Victòria, Austràlia
 Corpus Christi College (Perth), Austràlia de l'Oest
 Corpus Christi College (Vancouver), British Columbia
 Corpus Christi Elementary School, a Chambersburg, PA
 Corpus Christi School (Hobart), Tasmània
 Pallikoodam, una escola coneguda com a Corpus Christi High School a Kottayam, Kerala, India

Cultura 
 Corpus Christi (música), banda cristiana de Metal de Cincinnati, Ohio
 Corpus Christi (teatre), representació teatral del 1996 de Terrence McNally
 Corpus Christi: Playing with Redemption, pel·lícula del 2011 sobre l'obra teatral
 Corpus Christi Carol, himne anglès antic
 Corpus Christi Records, discogràfica
 Corpus Christi (Angkor Wat album), àlbum del 1990
 Corpus Christi (Syven album), àlbum del 2012